

Населені пункти та їхні частини
 Русіново — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Русіново — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Русіново — село в гміні Садлінкі Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Русіново — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Русіново — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Русіново — село в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Русіново — лісова осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки